Boleophthalmus  — рід мулистих стрибунів з родини Оксудеркових (Oxudercidae).

Види 
 Boleophthalmus birdsongi (Murdy, 1989)
 Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)
 Boleophthalmus caeruleomaculatus (McCulloch & Waite, 1918)
 Boleophthalmus dussumieri (Valenciennes, 1837)
 Boleophthalmus pectinirostris  (Linnaeus, 1758)
 Boleophthalmus sculptus  (Günther, 1861)

Література

Бібліографія 
 Eschmeyer, William N.: Genera of Recent Fishes. California Academy of Sciences. Сан-Франциско, Каліфорнія, США. iii + 697. ISBN 0-940228-23-8. Any 1990.
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, núm. 1, vol. 1-3. California Academy of Sciences. Сан-Франциско, Каліфорнія, США. 2905. ISBN 0-940228-47-5.
 Helfman, G., B. Collette i D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Массачусетс, США, 1997.
 Moyle, P. i J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4a. edició, Upper Saddle River, Nova Jersey, Estats Units: Prentice-Hall. Any 2000.
 Nelson, J.S. 2006: Fishes of the world. Quarta edició. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Нью-Джерсі, США. 601 p. ISBN 0471250317.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2a. edició, Londres: Macdonald. Any 1985.

Посилання 
 NCBI
 ITIS 
 World Register of Marine Species 
 Encyclopedia of Life
 ZipCodeZoo
 uBio 

Стрибунові
Роди риб